Медаль «Ветеран Службы» (ГУСП) — ведомственная медаль Главного управления специальных программ президента Российской Федерации
 Медаль «Ветеран Службы» (СВР) — ведомственная медаль Службы внешней разведки Российской Федерации